The Big Lebowski ():
 Большой Лебовски — культовый американский художественный фильм братьев Коэн, снятый и выпущенный на экраны в 1998 году.
 The Big Lebowski (саундтрек) — саундтрек к фильму «Большой Лебовски».